Sell pode ser:

Sell-out
Ivo Sell
The Hard Sell
The Who Sell Out
The Hard Sell (Encore)
Sell Control for Life's Speed
Short Sell

Desambiguação